Антон Славчев (роден на 21 юни 1995 в София, България) е български футболист, играе като опорен полузащитник и централен защитник и се състезава за Спартак (Плевен).

Източници 
 Сайт на Спартак Плевен
 Профил на играча в Sportal.bg 
 Профил на играча в transfermarkt.com
 Профил на играча в winner.bg

Български футболисти
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на „Спартак“ (Плевен)